Amphoropsyche är ett släkte av nattsländor. Amphoropsyche ingår i familjen långhornssländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhornssländor
Amphoropsyche